Kaplun bzw. Kaplún ist der Familienname folgender Personen:

 Raúl Kaplún (1910–1990), argentinischer Geiger, Bandleader und Tangokomponist
 Pavel Kaplun (* 1954), russisch-deutscher Maler, Fotograf, Digital Artist, Trainer und Autor